ПАТЭС — Плавучая Атомная ТеплоЭлектроСтанция, в России реализована как плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» с комплексом береговых сооружений.
 ПАТЭС — Подземная Атомная ТеплоЭлектроСтанция